Looney Tunes: Maluchy w pieluchach (ang. Baby Looney Tunes, 2001–2006) – serial animowany produkcji amerykańskiej z 2002 roku. I sezon z 2002 roku ma 40 odcinków – 38 po dwa epizody i 1 dwuczęściowy, II sezon z 2005 roku posiada 13 odcinków po dwa epizody. Po raz pierwszy w Polsce pojawił się 23 lipca 2008 roku na TVN (tylko pierwszy sezon) w wersji lektorskiej pod tytułem Raczkujące melodyjki, a od 25. odcinka lektor podawał tytuł Rozbrykane melodyjki. Od 7 maja 2011 roku do 18 czerwca 2011 roku serial był też emitowany na TVN 7.

16 stycznia 2009 roku Galapagos wydało 2 płyty z 4 pierwszymi odcinkami serialu na DVD z polskim dubbingiem pod tytułem „Looney Tunes: Maluchy w pieluchach”. 12 października 2011 roku cały serial pojawił się w wersji dubbingowej na kanale Boomerang w bloku „Cartoonito”.

Postacie 

 Mały Bugs
 Mały Daffy
 Mały Tweety
 Mały Sylwester
 Mała Lola
 Mały Taz
 Babcia
 Mała Petunia
 Mała Melissa
 Floyd Minton

Wersja polska

Lektor 
Wersja polska: TVN
Tekst:
 Iwona Iwańska (odc. 1-20)
 Barbara Włodarek (odc. 21-40)
Czytał: Andrzej Leszczyński
Wersja polska: Platforma Canal+

Tekst:

 Kaja Sikorska (odc. 1-20)

 Berenika Wyrobek (odc. 21-40)

Czytał: Mikołaj Klimek

Dubbing 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria: Elżbieta Jeżewska
Dialogi:
 Elżbieta Kowalska (odc. 1-2, 9-19, 21, 24-53),
 Elżbieta Jeżewska (odc. 3-4),
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 5-6),
 Anna Hausner (odc. 7-8),
 Maria Horodecka (odc. 20, 22-23)
Dźwięk:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-4, 9-13, 17-20)
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 5-8, 14-16, 21-30, 46-49),
 Izabela Waśkiewicz (odc. 31-45, 50-53)
Montaż:
 Jan Graboś (odc. 1-4, 9-13, 17-20, 22, 31-45, 50-53),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 5-8, 14-16, 21, 23-30, 46-49)
Kierownictwo produkcji:
 Agnieszka Wiśniowska (odc. 1-4),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 5-53)
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne:
 Eugeniusz Majchrzak (odc. 1-53),
 Piotr Gogol (odc. 5-53)
Wystąpili:
 Klaudiusz Kaufmann – Bugs
 Barbara Kałużna – Lola
 Łukasz Lewandowski – Sylwester
 Zbigniew Kozłowski – Daffy
 Joanna Pach –
 Tweety,
 Petunia
 Mirosława Krajewska – Babcia
 Cezary Kwieciński – Taz
 Monika Wierzbicka - Melissa
oraz
 Modest Ruciński - Floyd
 Wojciech Paszkowski – Elmer
 Beniamin Lewandowski – Yoshi
 Waldemar Barwiński –
 Kurak,
 Pepe
 Leszek Zduń
 Paweł Szczesny
 Mikołaj Klimek
 Julia Kołakowska-Bytner
 Hanna Kinder-Kiss
 Mirosław Wieprzewski
 Mieczysław Morański
 Ilona Kuśmierska
 Kinga Tabor
 Andrzej Blumenfeld
i inni
Piosenki śpiewali:
 Joanna Pach (czołówka),
 Agnieszka Fajlhauer (odc. 1-4, 21, 38),
 Małgorzata Szymańska (odc. 1-4, 21, 38),
 Patrycja Tomaszewska (odc. 1-4, 21, 38),
 Artur Bomert (odc. 1-3, 21, 38),
 Maciej Molęda (odc. 1-3, 21, 38),
 Paweł Hartlieb (odc. 1-3, 21, 38),
 Mieczysław Morański (odc. 4),
 Wojciech Paszkowski (odc. 8, 9, 23, 32)

Lektor: Paweł Bukrewicz

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Lektor TVN (I sezon)
 TVN – 23 lipca 2008 roku
 TVN 7 – 7 maja 2011 roku
 Boomerang (dubbing)
 I sezon (odcinki 1-26) – 12 października 2011 roku
 I (odcinki 27-40) i II sezon – 6 lutego 2012 roku

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Zwariowane melodie
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Programy telewizji Cartoon Network
Seriale wytwórni Warner Bros. Animation